Сан-Педро-Пальмичес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 19,74 км². Население — 86 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки